Jangdo kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jangdo (Boseong-gun), ö i Södra Jeolla,  
 Jangdo (Wando-gun), ö i Södra Jeolla,